Pipa kan avse:

Pipa – en gammal form av blåsinstrument, se Flöjt
Pipa (djur) – ett släkte av groddjur
Pipa (rymdmått) – äldre rymdmått
Pipa (stränginstrument) – ett kinesiskt stränginstrument
Pipa (vapendel) – en rörformad del på ett eldhandvapen
Pipa (ätt) – en svensk medeltida frälsesläkt vilkens medlemmar förde en sparre i vapnet
Orgelpipa – tonalstrande delar i en piporgel
Rökpipa – för att röka tobak
PIPA – ett amerikanskt lagförslag, se PROTECT IP Act